Numele Moisil se poate referi la
Persoane:
Grigore C. Moisil (10 ianuarie 1906 - 21 mai 1973), matematician, membru al Academiei Române
Constantin C. Moisil (8 decembrie 1876 - 20 octombrie 1958), istoric, membru al Academiei Române 
Grigore Moisil (vicar) (10 ianuarie 1814 - 3 octombrie 1881), om de cultură și cleric din Năsăud
Iuliu Moisil (15 mai 1859 - 28 ianuarie 1947), publicist, membru de onoare al Academiei Române.
Concepte:
Metoda Moisil de simplificare a expresiilor booleene
Logica Moisil-Lukasiewicz
Instituții de învățământ purtând numele academicianului Grigore C. Moisil:
Liceul Grigore Moisil din Timișoara
Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Urziceni
Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov
Grupul Școlar Industrial Grigore C. Moisil, Buzău